Xinzhou (忻州) est une ville de la province du Shanxi en Chine ;
 Le district de Xinzhou (新洲) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine ;
 Le district de Xinzhou (信州) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine.